Boenigk ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried von Boenigk (1797–1860), preußischer Generalmajor
 Hans Erich Boenigk (1943–2000), deutscher Neuropädiater und Epileptologe
 Jens Boenigk (* 1970), Professor für Allgemeine Botanik an der Universität Duisburg-Essen
 Oskar von Boenigk (General) (1846–1921), preußischer General der Infanterie
 Oskar von Boenigk (1893–1946), deutscher Jagdflieger und Luftwaffenoffizier
 Silke Boenigk, deutsche Betriebswirtin und Hochschullehrerin (Universität Hamburg)
 Wolfgang Boenigk, deutscher Geologe und Professor (Universität Köln)